Eckerberg är ett svenskt efternamn, som den 31 december 2013 bars av 96 personer bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Eckerberg
 Berndt Eckerberg (1932–2013), barnläkare
 Katarina Eckerberg (född 1953), professor i statsvetenskap
 Lennart Eckerberg (1928–2020), diplomat
 Per Eckerberg (1913–1990), politiker och ämbetsman, socialdemokrat
 Sixten Eckerberg (1909–1991), dirigent, pianist och kompositör

Källor

Svenska efternamn